Wermus peut désigner :
 Alain Wermus (?-), réalisateur français de télévision, frère du suivant ;
 Paul Wermus (1946-2017), journaliste français, frère du précédent.